El término Holderbank puede referirse a:

Holderbank, comuna suiza del cantón de Argovia.
Holderbank, comuna suiza del cantón de Soleura.
Holderbank, antiguo nombre de Holcim, la mayor empresa cementera del mundo.